SL, sl of s.l. kan verwijzen naar:
 SL (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Second Life, een computerspel
 Storstockholms Lokaltrafik, de beheerder van het bus, tram, metro en enkele treindiensten in de provincie Stockholms län
  .sl - topleveldomein, landcode voor Sierra Leone
 sine loco (s.l.) - zonder plaats; vaak gebruikt in publicaties
 sensu lato (s.l.) - in de brede zin, het tegenovergestelde van sensu stricto
 IATA-code van luchtvaartmaatschappij Rio Sul (Brazilië).